Bidloo ist der Familienname folgender Personen:

 Govard Bidloo (1649–1713), niederländischer Arzt, Anatom, Dichter und Stückeschreiber des Goldenen Zeitalters
 Nicolaus Bidloo (* ca. 1669; † 1735), Mediziner; Sohn von Govard Bidloo

Siehe auch:
 Bidlo (Familienname)